Das Herrendoppel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Jonas Björkman und Jacco Eltingh. Björkman und Eltingh gewannen in fünf Sätzen und konnten somit den „Woodies“ den Titel abnehmen. Für Björkman war dies der erste Grand-Slam-Titel, für Eltingh der zweite Triumph bei den Australian Open (nach 1994) und der vierte Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1998